Иртла́ч — караимская фамилия.

Известные носители 
 Иртлач, Наталья Александровна (род. 1937) — советская и российская певица, доцент кафедры вокального искусства ГИТИС, заслуженный артист РФ (1999).
 Иртлач, Стронгилла Шаббетаевна (1902—1983) — советская певица и театральная актриса, преподаватель ЛГИТМиК.